De Verbandsliga Hamburg 1978/79 was het 34ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord, tot vorig seizoen heete de competitie Landesliga. De Landesliga bleef bestaan maar werd nu de vijfde klasse onder de Verbandsliga. 

VfL Stade werd kampioen en nam net als vicekampioen ASV Bergedorf 85 deel aan de eindronde om te promoveren. Geen van beide kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1978/79